

Geografia
 Anzi – comune italiano
 Anzi – centro abitato del Marocco

Sport
 Futbol'nyj Klub Anži – squadra di calcio russa di Machačkala
 Tallinna FC Anži – squadra di calcio estone
 Football Club Anži Tallinn – squadra di calcio a 5 estone
 Anži-Arena – stadio calcistico russo nella città di Kaspijsk

Persone
 Martino Anzi – botanico, naturalista, presbitero, storico, pioniere dell'alpinismo e patriota
 Stefano Anzi – sciatore alpino italiano

Altri progetti